Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не защищал титул, отказавшись от участия в турнире. Роджер Федерер также пропускал турнир, это первый случай в XXI веке, когда в турнире Большого шлема не играли ни Надаль, ни Федерер.

27-летний австриец Доминик Тим, посеянный вторым, выиграл свой первый в карьере турнир Большого шлема, ранее он проиграл три финала.

В матче четвёртого круга первая ракетка мира Новак Джокович был снят с соревнований за неспортивное поведение. Сербский теннисист попал мячом в линейного арбитра, в результате чего судья на время потеряла дыхание. Джокович стал всего лишь третьим теннисистом в истории Открытой эры (и первым в XXI веке) в мужском одиночном разряде, который был дисквалифицирован на турнире Большого шлема.

Впервые с Открытого чемпионата Франции 2004 года в полуфинале турнира Большого шлема не будут играть ни Федерер, ни Надаль, ни Джокович. Впервые в истории турнир Большого шлема выиграл теннисист, родившийся позже 1988 года.

В третьем круге 4-й сеянный Стефанос Циципас вёл в матче против Борны Чорича со счётом 7-6(7-2), 4-6, 6-4, 5-1 и имел 6 матчболов, но проиграл на тай-брейке пятого сета.

Александр Зверев стал первым за 17 лет немецким теннисистом, прошедшим в финал турниров серии Большого шлема. В 2003 году финалистом Открытого чемпионата Австралии стал Райнер Шуттлер. На Открытом чемпионате США теннисист из Германии (Михаэль Штих) последний раз играл в финале в 1994 году. Тим стал первым в истории австрийцем, вышедшим в финал US Open, и вторым в истории австрийцем, выигравшим турнир Большого шлема (после Томаса Мустера, победившего на Ролан Гаррос 1995 года).

В финале, который продолжался 4 часа и 1 минуту, Зверев вёл со счётом 6-2 6-4 и с брейком в третьей партии, но Тим сумел отыграть два сета. В пятой партии Доминик сделал брейк в первом же гейме, но Зверев тут же вернул подачу. В 8-м гейме Зверев сделал брейк и подавал на матч при счёте 5-3, но Тим сумел выиграть гейм на подаче Александра, а затем и на своей и сравнять счёт. В 11-м гейме Тим вновь взял подачу Зверева и подавал на матч, но Александр сумел сделать обратный брейк. Впервые в истории победитель US Open определялся на тай-брейке пятого сета. Зверев повёл 2-0, но из следующих 8 мячей 6 выиграл австриец и заработал два матчбола (6-4). Зверев отыграл оба, но при счёте 6-6 проиграл мяч на своей подаче. Тим с третьего матчбола выиграл гейм, сет, матч и турнир. Впервые с 1949 года в финале US Open теннисист сумел победить, проигрывая 0-2 по сетам. На турнирах Большого шлема это последний раз случалось на Ролан Гаррос 2004 года.

Посев 

  Новак Джокович (четвёртый круг; дисквалификация)
  Доминик Тим (титул)
  Даниил Медведев (полуфинал)
  Стефанос Циципас (третий круг)
  Александр Зверев (финал)
  Маттео Берреттини (четвёртый круг)
  Давид Гоффен (четвёртый круг)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Диего Шварцман (первый круг)
  Андрей Рублёв (четвертьфинал)
  Карен Хачанов (третий круг)
  Денис Шаповалов (четвертьфинал)
  Кристиан Гарин (второй круг)
  Григор Димитров (второй круг)
  Феликс Оже-Альяссим (четвёртый круг)
  Джон Изнер (первый круг)

<ol start=17>
  Бенуа Пер (отказ; положительный тест на COVID-19)
  Душан Лайович (первый круг)
  Тейлор Фриц (третий круг)
  Пабло Карреньо Буста (полуфинал)
  Алекс де Минор (четвертьфинал)
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Дэниел Эванс (второй круг)
  Хуберт Хуркач (второй круг)
  Милош Раонич (второй круг)
  Филип Краинович (третий круг)
  Борна Чорич (четвертьфинал)
  Ян-Леннард Штруфф (третий круг)
  Гвидо Пелья (первый круг)
  Каспер Рууд (третий круг)
  Марин Чилич (третий круг)
  Адриан Маннарино (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Улисс Бланч (Первый круг)
  Максим Кресси (Второй круг)
  Себастьян Корда (Первый круг)
  Митчелл Крюгер (Второй круг)
  Тай-Сон Квятковски (Первый круг)
  Майкл Ммо (Второй круг)

<ol start=7>
  Брендон Накаcима (Второй круг)
  Джеффри Джон Вольф (Третий круг)
  Андрей Кузнецов (PR; второй круг)
  Маккензи Макдональд (PR; первый круг)
  Джек Сок (PR; второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Взрослые